Das Sanitätsregiment 1 (SanRgt 1) ist ein im Schwerpunkt für die medizinische Versorgung ausgerichteter Verband um die sanitätsdienstliche Versorgung der Bundeswehr im Einsatz sicherzustellen. Hierzu wird das Personal fachlich qualifiziert und einsatzbereit gehalten.

Auftrag 
Im Einsatzfall leistet das SanRgt 1 die vollumfängliche sanitätsdienstliche Versorgung für die zu unterstützende Truppe. Darüber hinaus stellt das Regiment den Transport von Material und Behandlungseinrichtungen sicher.

Zusätzlich kann das Regiment auch Patienten transportieren.

Im Katastrophenfall kann das Regiment mit zivilen Rettungskräften zusammen arbeiten.

Das Sanitätsregiment 1 ist Teil der NATO Response Force (NRF) im Zeitraum von 2022 bis 2024.

Ausrüstung (Auszug) 

Im SanRgt 1 sind verschiedene Ausrüstungsgegenstände zur Erfüllung der Aufgaben verlastet.

Gepanzerte Fahrzeuge 

 GTK Boxer

Ungeschützte Fahrzeuge 

 KrKw
 UTF MIL

Sanitätseinrichtungen 
 Rolle 1 (Rettungsstation)
 Rolle 2
 Rolle 3

Gliederung 
Das SanRgt 1 ist auf zwei Standorte in Weißenfels (Sachsen-Anhalt-Kaserne) und Berlin (Blücher-Kaserne) aufgeteilt. Im Regiment befinden sich insgesamt 12 Kompanien (X./), in denen ca. 1000 Soldatinnen und Soldaten ihren Dienst verrichten.

Versorgungskompanien 
Die 1./ und die 6./ sind die Versorgungskompanien des Regiments. Sie unterstützen mit Personal, Material, Fahrzeugen und Verpflegung.

Patiententransportkompanien 
Den Patiententransport übernehmen die 2./ und 7./ mit eigenen Rettungsmitteln. Hier sind unter anderem Notfallsanitäter oder Ärzte eingesetzt, um einen qualitativ hochwertigen Transport zu gewährleisten.

Betrieb von Sanitätseinrichtungen 
Für den Betrieb der Sanitätseinrichtungen sind die 3./ und 4./ sowie die 8./ und 9./ zuständig. Diese halten sowohl das Material und auch das Personal für die Sanitätseinrichtung vor.

Grundausbildungskompanie 
Das SanRgt 1 bildet darüber hinaus auch die allgemeine Grundausbildung aus. Hierfür ist die 11./ und 12./ zuständig.

Reservekompanien 
Die 10./ bildet die Reservekompanie und wird – wie der Name sagt – mit Reservedienstleistenden besetzt. Diese unterstützen die Sanitätseinrichtungen mit Personal.

Ausbildungs- und Simulationszentrum 
Das Ausbildungs- und Simulationszentrum in Berlin bildet allgemeine militärische Grundlagen aus. Darüber hinaus werden die Soldatinnen und Soldaten hier auf ihren Auslandseinsatz vorbereitet.

Siehe auch 
 Sanitätsregiment 2
 Sanitätsregiment 3
 Sanitätsregiment 4
 zentraler Sanitätsdienst der Bundeswehr

Einzelnachweise 

Organisation (Weißenfels)
Sanitätswesen (Bundeswehr)
Gegründet 2015